Мискито:

 Мискито — народ группы чибча в Никарагуа и Гондурасе.
 Мискито — язык народа мискито, относится к мисумальпской языковой семье.